Бездонное — название озёр и населённого пункта в России:

 Бездонное — деревня в Новодеревеньковском районе Орловской области.

Водные объекты 
 Бездонное (Бездонка) — озеро в Москве.
 Бездонное — озеро в Московской области.
 Бездонное — озеро в Свердловской области.
 Бездонное — озеро в Чувашии.
 Бездонное — озеро в Карачаево-Черкесии.
 Бездонное — озеро в Брянской области.
 Бездонное — озеро в Смоленской области.

См. также 
 Бездонная
 Бездонный
 Безданное